Årets fotbollsspelare i Afrika är ett pris som delas ut till den bästa fotbollsspelaren från Afrika det föregående året. Priset delas ut av Afrikanska fotbollsförbundet sedan 1993. 1970-1993 delades ett liknande pris ut av France Football.

Vinnare

Referenser

Priser och utmärkelser instiftade 1970
Fotboll i Afrika
Fotbollspriser